Fredy Kunz ist der Name folgender Personen:

* Fredy Kunz (Priester) (1920–2000), Schweizer Priester 
 Fredy Kunz (Schauspieler) (* 1944), Schweizer Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter